I Campionati mondiali di tiro con l'arco (World Archery Championships) sono una manifestazione internazionale di tiro con l'arco organizzata dalla FITA, che si tiene con cadenza biennale dal 1931.

Edizioni

Medagliere
Aggiornato ai mondiali del 2019, compresi gli eventi di squadra ufficiosi che si sono svolti dal 1931 al 1936

Note

Voci correlate
Tiro con l'arco ai Giochi olimpici